

Patronyme 

 Fausto Masnada (né en 1993), coureur cycliste italien ;
 Florence Masnada (née en 1968), skieuse alpine française.

Musique 
 Masnada, groupe de nu metal français.